Le championnat de Suisse de football de Ligue nationale A 1977-1978 a vu la consécration du Grasshopper Zürich.

Format 
Le championnat comporte deux tours. Le premier se compose de 12 équipes. Les six premiers disputent ensuite un tour final afin de désigner le champion alors que les six derniers disputent un tour de relégation à l'issue duquel deux clubs sont relégués en Ligue nationale B. Pour le deuxième tour, les équipes conservent la moitié des points acquis au premier tour.

Classements

Tour préliminaire

Tour final 

 moitié des points du tour préliminaire.

Qualifications européennes 
 Grasshopper Zurich : premier tour de la Coupe des clubs champions européens
 FC Bâle : premier tour de la Coupe UEFA
 Lausanne-Sports : premier tour de la Coupe UEFA

 Servette FC : premier tour de la Coupe d'Europe des vainqueurs de coupes

Tour de relégation 

 moitié des points du tour préliminaire.

Relégations 
 Étoile Carouge FC et Young Fellows Zurich sont relégués en Ligue nationale B
 FC Nordstern Bâle et FC Chiasso sont promus en Ligue nationale A

Liens externes 
  Résultats complets - RSSSF

1977-1978
Championnat Suisse Football 1977-1978 D1
Championnat Suisse Football 1977-1978 D1
Suisse
Suisse